Tamura steht für:

 Tamura (Klan), japanische Adelsfamilie
 Tamura (Fukushima), Stadt in der Präfektur Fukushima, Japan
 Tamura-gun, Landkreis in der Präfektur Fukushima, Japan
 Tamura, Stadt in der Präfektur Fukushima, Japan, heute in Kōriyama
 Tamura (Nō), Theaterstück von Seami

Tamura ist der Familienname folgender Personen:

 Chieko Tamura (* um 1925), japanische Badmintonspielerin
 Fujimi Tamura (* um 1970), japanische Badmintonspielerin
 Fumio Tamura (* 1968), japanischer Komponist

 Masakazu Tamura (1943–2021), japanischer Schauspieler
 Masataka Tamura (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Megumu Tamura (1927–1986), japanischer Fußballspieler
 Michio Tamura (* 1927), japanischer Botaniker
 Naohiro Tamura (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Naoya Tamura (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Natsuki Tamura (* 1951), japanischer Jazztrompeter und Komponist
 Nobuyoshi Tamura (1933–2010), japanischer Aikidō-Lehrer
 Norihisa Tamura (* 1964), japanischer Politiker
 Tamura Ransui (1718–1776), japanischer Kräuterkundler
 Ricardo Tamura, brasilianischer Tenor
 Ryo Tamura (* 1946), japanischer Schauspieler
 Ryōko Tamura, Geburtsname von Ryōko Tani (* 1975), japanische Judoka und Politikerin
 Ryōsuke Tamura (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Tamura Ryūichi (1923–1998), japanischer Lyriker
 Tamura Saburō (1917–2015), japanischer Agrarchemiker
 Tamura Saiten (1889–1933), japanischer Maler der Nihonga-Richtung
 Shōta Tamura (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Tamura Taijirō (1911–1983), japanischer Schriftsteller
 Takahiro Tamura (1928–2006), japanischer Schauspieler
 Tomoya Tamura (* 1992), japanischer Sprinter
 Tamura Toshiko (1884–1945), japanische Schriftstellerin und Feministin

 Tsutomu Tamura (1933–1997), japanischer Drehbuchautor
 Yukari Tamura (* 1976), japanische Synchronsprecherin und Sängerin
 Yūki Tamura (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Yumi Tamura, japanische Mangaka
 Yūzō Tamura (* 1982), japanischer Fußballspieler